Joelia Tymosjenko, een Oekraïense politica en voormalig premier van Oekraïne
Stepan Tymosjenko (1878-1972), "vader van de toegepaste mechanica"
Semen Tymosjenko, een Sovjetgeneraal aan het begin van de Duitse invasie in 1941